Madam Bovary bezeichnet:
 Madame Bovary, Roman von Gustave Flaubert von 1856

die Verfilmungen dazu:
 Madame Bovary (1934), US-amerikanischer Spielfilm von Jean Renoir 
 Madame Bovary (1937), deutscher Spielfilm von Gerhard Lamprecht
 Madame Bovary (1947), argentinischer Spielfilm von Carlos Schlieper
 Madame Bovary und ihre Liebhaber (1949), US-amerikanischer Spielfilm von Vincente Minnelli
 Madame Bovary (1968), deutsche Fernsehverfilmung von Hans-Dieter Schwarze
 Die nackte Bovary (1969), deutsch-italienische Verfilmung von Hanns Schott-Schöbinger 
 Madame Bovary (1974), französische Fernsehverfilmung
 Madame Bovary (1975), englische Fernseh-Miniserie in vier Teilen  
 Madame Bovary (1991), französischer Spielfilm von Claude Chabrol 
 Madam Bowari ot Sliwen (Мадам Бовари от Сливен 1991), bulgarische Verfilmung
 Madame Bovary (2000), US-amerikanischer Film von Tim Fywell 
 Madame Bovary (2014), US-amerikanischer Film von Sophie Barthes

Siehe auch:
 Gemma Bovery